Būkān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Būkān (kommunhuvudort i Iran), Västazarbaijan, 
 Shahrestān-e Būkān, kommun, Västazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar